4 miejscowości w Polsce: 
 Piotrkowo – wieś w woj. kujawsko-pomorskim, w pow. golubsko-dobrzyńskim, w gminie Ciechocin 
 Piotrkowo – wieś w woj. warmińsko-mazurskim, w pow. iławskim, w gminie Susz 
 Piotrkowo – wieś w woj. warmińsko-mazurskim, w pow. nidzickim, w gminie Janowiec Kościelny
 Piotrkowo – pierwotna nazwa Piotrkowa Kujawskiego, w woj. kujawsko-pomorskim, w pow. radziejowskim, w gminie Piotrków Kujawski